Brian Mays, Brian Maye, Brian Mayes, Brian May, ori variațiuni ortografice, se pot referi la:

May 
 Brian May (n. 1947), muzician și astrofizician britanic, membru fondator al formației rock Queen
 The Brian May Band, formație muzicală rock formată de astrofizicianul britanic omonim
 52665 Brianmay, asteroidul Brianmay, asteroid numit după muzicianul, chitaristul și compozitorul omonim
 Brian May (Australian composer), Australian film composer

Mayes 
 Brian Mayes (cricketer) (n. 1950), jucător de cricket englez
 Brian Mayes (politician), politician canadian, membru al Winnipeg City, ales în 2010, see Winnipeg City Council

Articole conexe 

 
 
 May (dezambiguizare)
 Mays (dezambiguizare)
 Maye (dezambiguizare)
 Mayes (nume de familie) 
 Brian (dezambiguizare)

Nume proprii